Бигль () — относительно крупный марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.

География 
Кратер расположен на обширной равнинной местности, получившей названия плато Меридиана. Координаты кратера — . Кратер находится в  юго-восточнее от кратера Эребус и в  восточнее крупного кратера Виктория. Недалеко, западнее от него находится два небольших кратера — Уэйко (в ) и Бета (в ).

Исследования кратера 
Диаметр кратера составляет порядка . Кратер посетил марсоход «Оппортьюнити» и в промежуток времени 30 июля — 12 августа 2006 года (894—906 ) занимался его изучением. В этот период времени ровер делал панорамные снимки кратера и близлежащей местности, использовал буровой инструмент (RAT) на горных обнажениях, результат работы которого был заснят при помощи микрокамеры, изучал геологический характер поверхности при помощи панорамной камеры (спектроскопические измерения), которая фотографирует с использованием различных светофильтров, а также предпринимал попытки запечатлеть марсианские облака, которые успехом не увенчались. Помимо этого ровер использовал свой миниатюрный тепловой эмиссионный спектрометр (Mini-TES). Исследования проводились с целью определить состав пород, а также определить, был ли кратер Бигль сформирован в поверхности плато Меридиана, или в «одеяле» выбросов обломочного материала ударного кратер Виктория. Внутрь кратера марсоход не заезжал. Хотя со спутниковых снимков данный кратер выглядит довольно-таки молодым, но после непосредственного осмотра кратера марсоходом стало ясно, что он является умеренно эродированным кратером. Стенки кратера осели, а центр кратера заполнен песчаными дюнами. Однако стенки кратера всё ещё остаются немного приподнятыми, и в нескольких местах (например, на внутреннем левом крае), горные обнажения по всей видимости, сохранились непосредственно внутри кратера. Вокруг и внутри кратера разбросано множество горной породы, которая была выброшена при ударе, сформировавший этот кратер. Эта мелкозернистая поверхность во многом схожа с поверхностью, которая наблюдалась «Оппортьюнити» и ранее на плато Меридиана. Многие из этих пород были сглажены ветровой эрозией. Ветровая эрозия также образует песчаные дюны, которые скапливаются среди горных пород и камней. Анализируя то, насколько засыпан кратер и его края, ученые могут оценить, как долго его поверхность подвергалась эрозии.

Эпоним 
Кратер назван в честь морского судна Бигль, на котором Чарлз Дарвин совершал экспедиции по всему миру. Также этот кратер назван в честь британского спускаемого аппарата Бигль-2, который в 2003 году после успешной посадки на Марс на связь так и не вышел, напоминая нам, какой непростой задачей может быть освоение космоса.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Спирита и Оппортьюнити

Кратеры Марса